.

Varianti
Maschili: Lughaidh, Lugaidh, Lúí

Origine e diffusione
Deriva dal nome del dio irlandese Lúg. Il nome era molto popolare in Irlanda durante il Medioevo, e venne portato da un'ampia schiera di figure storiche e leggendarie, fra cui vari sovrani supremi d'Irlanda.

Veniva trasposto nella lingua inglese usando i nomi Louis, Louie e Lewey (tutte forme inglesi di Luigi).

Onomastico
L'onomastico può essere festeggiato il 25 giugno in ricordo di san Moloc, chiamato anche Lugaid, vescovo e missionario fra i Pitti scozzesi

Persone

Lugaid Iardonn, leggendario re supremo d'Irlanda
Lugaid Lámderg, leggendario re supremo d'Irlanda
Lugaid Laigde, leggendario re supremo d'Irlanda
Lugaid Luaigne, leggendario re supremo d'Irlanda
Lugaid mac Con Roí, leggendario re del Munster
Lugaid mac Con, semi-leggendario re supremo d'Irlanda
Lughaid mac Loeguire, re supremo d'Irlanda
Lugaid Riab nDerg, leggendario re supremo d'Irlanda

Note

Bibliografia

Prenomi di origine celtica
Nomi teoforici